Dorfkirche Grassau steht für:
 Dorfkirche Grassau (Bismark) im Ortsteil Grassau von Bismark im Landkreis Stendal (Sachsen-Anhalt)
 Dorfkirche Grassau (Schönewalde) im Ortsteil Grassau von Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster (Brandenburg)